ООО НПП «Уралполимеркомплект» — современное российское предприятие, выпускающее полиуретановые изделия для нефтегазодобывающей, химической, металлургической, электротехнической, горнодобывающей промышленности, машиностроения, а также пищевых и сельхозпредприятий в соответствии с российскими и международными стандартами. Расположен в городе Первоуральск (Свердловская область).

О предприятии 
ООО НПП «Уралполимеркомплект» образовано в 2004 году. Общество объединило специалистов, занимающихся исследованиями и производством изделий с использованием полиуретанов различных марок для различных отраслей промышленности.

На предприятии имеются практически все виды производств:
 участок механической обработки;
 участок литья;
 участок изготовления уплотнений.

Предприятие находится в городе Первоуральск Свердловской области. Выгодное местоположение г. Первоуральска, на границе Европы и Азии, в 50 км от г. Екатеринбурга позволяет производить отгрузку продукции всеми видами транспорта в любую точку на карте России.

Продукция поставляется по всей России, СНГ и в страны ЕС. Предприятие производит изделия из полиуретана, в том числе манжеты и уплотнения из полиуретана, а также резины, фторопласта и других полимерных материалов.

Основные даты истории предприятия 
 2004 год — основано предприятие Уралполимеркомплект с единственным участком литья;
 2006 год — открыт участок механообработки;
 2007 год — открыт участок изготовления уплотнений методом точения на импортном австрийском оборудовании;
 2009 год — открыт второй участок изготовления уплотнений методом точения на импортном австрийском оборудовании.

Ссылки 
 Официальный сайт ООО НПП «Уралполимеркомплект».

Предприятия Первоуральска